Plaats in Indonesië
Indra Sakti (Tapung), een plaats in het regentschap Kampar van de provincie Riau, Sumatra
Indra Sakti (Tanjung Balai Selatan), een plaats in het regentschap Tanjung Balai van de provincie Noord-Sumatra